Maierhofen ist der Name folgender Orte:

 Maierhofen (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhofen (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Maierhofen (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Maierhofen (Painten), Ortsteil des Marktes Painten, Landkreis Kelheim, Bayern

 Maierhofen (Gemeinde Allhartsberg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Maierhofen (Gemeinde Erlauf), Ortsteil von Erlauf (Bezirk Melk) in Niederösterreich
 Maierhofen (Gemeinde Dorfgastein), Ortschaft von Dorfgastein, Salzburg
 Maierhofen (Gemeinde Großwilfersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großwilfersdorf, Steiermark
 Maierhofen (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortschaft von Kirchbach-Zerlach

Siehe auch:
 Maierhof
 Maierhöfen (Begriffsklärung)
 Meierhofen
 Mairhof
 Mayerhofen
 Mayrhofen (Begriffsklärung)
 Meierhof (Begriffsklärung)